Vännäs kan syfta på:

 Vännäs kommun – en kommun i Västerbottens län
 Vännäs – en tätort och centralort i Vännäs kommun
 Vännäs socken – en socken i Västerbotten 1825–
 Vännäs landskommun – en tidigare kommun i Västerbottens län 1863–1970
 Vännäs municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Vännäs landskommun 1896–1927
 Vännäs köping – en tidigare kommun i Västerbottens län 1928–1970
 Vännäs församling – en församling inom Svenska kyrkan i Södra Västerbottens kontrakt av Luleå stift
 Vännäs kyrka – en kyrka i Vännäs församling
 Vännäs distrikt – ett distrikt i Vännäs kommun och Västerbottens län
 Vännäs läger – en kulturmiljö och ett bostadsområde i västra Vännäs
 Vännäs motormuseum – ett fordonsmuseum beläget på Vännäs läger
 Vännäs station – en järnvägsstation i Vännäs